Miejscowości w USA:
 Stewartsville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
 Stewartsville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Stewartsville (ang. Stewartsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Scotland